Plaats in Indonesië
 Sarirejo (Semarang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sarirejo (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Sarirejo (Kaliwungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sarirejo (Ngaringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Sarirejo (Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Sarirejo (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sarirejo (Mojosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java